Slawa Rossii (, wiss. Transliteration ; ‚Ruhm sei/für Russland‘; engl. Glory of Russia) steht für:

verschiedene Schiffe (der Slawa-Rossii-Klasse)

 Slawa Rossii (1733), ein 1733 vom Stapel gelaufenes Segelschlachtschiff der russischen Ostseeflotte
 Slawa Rossii (1774), ein 1774 vom Stapel gelaufenes Segelkampfschiff der russischen Ostseeflotte

 Slawa Rossii (Schoner), Schoner, gebaut für die Teilnahme an der Expedition von J. Billings und G. A. Sarytschew
 Slawa-Rossii-Klasse, Klasse von neunundfünfzig 66-Kanonen-Linienschiffen der Kaiserlich russischen Marine (1733–1791)

Slawa Rossii (Slogan)
Slogan und der Gruß der russischen Bewegung Russische Nationale Einheit (RNE);
Slogan der russischen Partei Rodina (‚Vaterland / Heimat‘);
einer der Slogans des Russischen Marsches;
einer der Slogans der ANS (Ассоциация народного сопротивления; ‚Vereinigung des Volkswiderstands‘).

Siehe auch
 Glory of Russia Cape, eine Landzunge im Bundesstaat Alaska (USA)
 Slawa Ukrajini